En eaux troubles (The Badge), un film américain de Robby Henson sorti en 2002 ;
 En eaux troubles (De Usynlige), un film norvégien de Erik Poppe sorti en 2008 ;
 En eaux troubles (Desperate Escape), un téléfilm canadien de George Mendeluk sorti en 2009 ; 
 En eaux troubles (The Meg), un film américano-chinois de Jon Turteltaub sorti en 2018.

Voir aussi 
 Descente en eaux troubles
 Idylle en eaux troubles
 Meurtres en eaux troubles
 Morts en eaux troubles
 Piège en eaux troubles
 Rêves en eaux troubles